

Persone
Alessandro Turini (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Baldassarre Turini (1486-1543) – religioso italiano
Francesco Turini (1589-1656) – compositore italiano
Gregorio Turini (1560-1600) – compositore e cornettista
Giovanni Turini (1841-1899) – scultore italiano naturalizzato statunitense
Giuseppe Turini (1927-2018) – politico italiano

Pagine correlate 
 Torini (disambigua)
 Turin
 Turrini